Ez a szócikk Future Man című sorozat epizódjait sorolja fel.

A sorozat 2017. november 14. én indult a Hulun, 2020-ban bejelentették, hogy a harmadik évad után végleg befejeződik a sorozat. Magyarországon a Viasat 6 sugározta 2019 és 2020 között.

Évadáttekintés

Első évad (2017)

Második évad (2019)

Harmadik évad (2020)

Források 
 Future Man IMDb

Televíziós sorozatok epizódlistái